Семён Жда́нов:
 Жданов, Семён Митрофанович (1916—1994) — работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1966).
 Жданов, Семён Романович (1803—1865) — российский сенатор; тайный советник.